Antoine Joseph Napoléon Lespès, dit Léo Lespès, plus connu sous le pseudonyme de Timothée Trimm (1815-1875), chroniqueur, écrivain et journaliste français.
 Léo Lespès, un des noms de plume de Delphine de Girardin.

Nom de plume